Ли На () — распространённая китайская фамилия и имя:

 Известные представители 
 Ли На (род. 1982) — китайская велогонщица, чемпионка мира 2002 года в кейрине
 Ли На — китайская легкоатлетка, обладатель рекорда Азии в экидене.
 Ли На (род. 1984) — китайская прыгунья в воду.
 Ли На (род. 1982) — китайская теннисистка.
 Ли На (род. 1981) — китайская фехтовальщица. См. также 
 Лина